Arroyo Verde kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Arroyo Verde (vattendrag i Bolivia), Beni,

Mexiko 

 Arroyo Verde, Mexiko, ort, Veracruz, Papantla, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar